Октя́брьский — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.

География 
Посёлок находится в 4 км от Красномайского и в 10 км к северо-западу от Вышнего Волочка.

Население 
По данным на 2008 год население НП составило 341 человек.

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Солнечному поселению Вышневолоцкого района
Тверской области.

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района